Bellisario peut désigner :

Patronyme 
 (classement par ordre alphabétique du prénom)
 Donald Bellisario (1935-), scénariste, réalisateur et producteur de télévision italo-américain ;
 Michael Bellisario (1980 -), acteur américain (fils) ;
 Troian Bellisario (1985 -), actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine (fille) ;
 Giuseppe Bellisario (1902–1973), chef d'orchestre, compositeur et pianiste Italien 
 Giuseppe Bellisario (1821–1896), peintre italien
 Marisa Bellisario (1935–1988), personnalité politique Italien 
 Nicola Bellisario (1921–2015), personnalité politique, député de la République italienne

Toponyme 
 Province de Belisario Boeto, une des 10 provinces du département de Chuquisaca, en Bolivie

Autres 
 Belisario Agulla (1988-), un joueur international argentin de rugby à XV ;
 Belisario Corenzio (1558-1643), un peintre italien maniériste ; 
 Belisario Velasco (1936-), un homme politique chilien ; 
 Belisario Vinta (1542-1613), un homme politique florentin originaire de Volterra attaché à la famille Médicis ;

Patronyme 
 Gabriela Belisario (1989-), actrice italienne ;
 Ronald Belisario (1982 -), lanceur de relève droitier de la Ligue majeure de baseball.

Homonymie de prénom